Julio Iglesias Puga (1915-2005), un ginecòleg espanyol.
 Julio Iglesias (1943-), cantant espanyol, fill de l'anterior.
 Julio Iglesias Preysler (1973-), un cantant, presentador, actor i model espanyol, fill de l'anterior.
 Julio José Iglesias Rouget (1972-), un futbolista asturià.